Dauer peut signifier :
 Jacques Dauer (1926-2008), homme politique et journaliste français
 Mirabela Dauer (1954), chanteuse roumaine de musique moderne
 , ancien village allemand du Brandebourg, incorporé à la ville de Prenzlau depuis le  
 Larve dauer, expression de la biologie désignant un stade de développement alternatif des vers nématodes
 Dauer 962 LM, une des versions de la Porsche 962

Homonymie de patronyme